Alphonse de Bourbon (en espagnol, Alfonso de Borbón), peut faire référence à plusieurs membres de la maison de Bourbon :
 Alphonse-Charles de Bourbon (1849-1936), « duc de San Jaime », fils de l’infant déchu Jean, « comte de Montizón », et prétendant aux trônes de France et d’Espagne entre 1931 et 1936 ;
 Alphonse XII (1857-1885), fils de la reine Isabelle II et roi d’Espagne entre 1874 et 1885 ;
 Alphonse XIII (1886-1941), fils du précédent et roi d’Espagne entre 1886 et 1931, devenu chef de la maison de Bourbon en 1936 ; 
 l’infant Alphonse (1901-1964), fils de la princesse María de las Mercedes, princesse des Asturies, héritier du trône espagnol entre 1904 et 1907, devenu « duc de Calabre » en tant que chef de la maison de Bourbon des Deux-Siciles en 1960 ;
 le prince Alphonse (1907-1938), prince des Asturies, fils aîné du roi Alphonse XIII et titré « comte de Covadonga » après sa renonciation au trône en 1933 ;
 Alphonse de Bourbon (1936-1989), duc « d’Anjou et » de Cadix, fils de l’infant Jacques-Henri, « duc d'Anjou et de Ségovie », et prétendant légitimiste au trône de France entre 1975 et 1989 ;
 Alphonse de Bourbon (1941-1956), « infant d'Espagne », fils cadet de l'infant Jean, comte de Barcelone, et frère du roi Juan Carlos  ;
 Alphonse de Bourbon (2010-), « duc de Berry », fils cadet de Louis de Bourbon, « duc d’Anjou ».